El acrónimo JAC puede referirse a:

Junta Aeronáutica Civil (JAC), dependencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.
JAC, una empresa de transportes chilena de buses de turismo.
JAC Motors, fabricante chino de vehículos.